Lingua kele (Papua Nuova Guinea) (codice ISO 639-3 sbc)
Lingua kele (Repubblica Democratica del Congo) (codice ISO 639-3 khy)
Lingua kélé (Gabon) (codice ISO 639-3 keb)